"Anyone Can Play Guitar" és un senzill extret del disc Pablo Honey, àlbum de debut de la banda britànica Radiohead. Fou la primera cançó del grup en rebre l'atenció per part del públic, ja que "Creep" va passar força desapercebuda inicialment malgrat esdevenir un èxit mundial posteriorment.

Llista de cançons 
CD 
 "Anyone Can Play Guitar"  − 3:21
 "Faithless the Wonder Boy" − 4:14
 "Coke Babies" − 2:58

CD 
 "Anyone Can Play Guitar"  − 3:21
 "Faithless the Wonder Boy" − 4:14

CD 
 "Anyone Can Play Guitar" − 3:24
 "Creep" − 3:57
 "Pop Is Dead" − 2:12
 "Thinking About You (EP Version)" − 2:17
 "Killer Cars (Acoustic)" − 2:15

Un vinil de 12" també fou publicat amb poques unitats.

Cançons de Radiohead
Senzills del 1993